Miejscowości w USA:
 Eau Claire – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Berrien
 Eau Claire – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Eau Claire – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Eau Claire
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Eau Claire (ang. Eau Claire County) – w stanie Wisconsin